Antonio Amurri – scrittore e paroliere italiano
 Franco Amurri – regista e sceneggiatore italiano, figlio di Antonio Amurri
 Eva Amurri – attrice statunitense, figlia di Franco Amurri
 Lorenzo Amurri – scrittore italiano, figlio di Antonio Amurri
 Sandra Amurri – giornalista italiana.